Юдель Джонсон Седено, Юдель Джонсон Седено (ісп. Yudel Johnson Cedeno, нар. 6 червня 1981) — кубинський професійний боксер, срібний призер Олімпіади 2004.
 Маргарита Седено де Фернандес (англ. Margarita Cedeno de Fernandez) — віце-президент Домініканської Республіки.